Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1983.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewann die Rumänin Gabriela Medves gegen Heike Hackemesser mit 6:1, 6:3.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 27. Jahrgang (1983), Heft 5 

1983
Tennisturnier 1983